Das Herreneinzel der US Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger war Novak Đoković. Rafael Nadal gewann das Turnier nach 2010, 2013 und 2017 zum vierten Mal und holte seinen 19. Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 23. August 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Herreneinzel
2019